Das Jungeneinzel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2014 war ein Tenniswettbewerb in Nanjing.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Tennis
Tennisturnier 2014
Tennisturnier in Nanjing
2014 Jungeneinzel